Mandjelia är ett släkte av spindlar. Mandjelia ingår i familjen Barychelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Mandjelia